Festa do Vinho (Cartaxo)
 Festa do Vinho (Santa Catarina)

Desambiguações de festas